Krbela Mala, otočić u Jadranskom moru
Krbela Vela, otočić u Jadranskom moru